Haendly ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Paul Haendly (1891–1965), von 1930 bis 1934 Bürgermeister in Dingelstädt und 1945 kurzzeitig kommissarisch Oberbürgermeister von Oberhausen
 Wolfgang Haendly (1911–1996), katholischer Geistlicher, Theologe und Berliner Dompropst

Siehe auch:
 Handley